Moline (Illinois)
Moline (Kansas)

Desambiguações de topônimos